Thümmler ist der Familienname folgender Personen:

 Dörte Thümmler (* 1971), deutsche Turnerin
 Gerhard Thümmler (1920–2007), deutscher Redakteur und Historiker

 Hermann Thümmler († 1940), deutscher Verlagsbuchhändler
 Johannes Thümmler (auch Hans Thümmler; 1906–2002), deutscher SS-Obersturmbannführer
 Jonas Thümmler (* 1993), deutscher Handballspieler
 Michael Thümmler (* 1966), deutscher Musiker, Singer, Songwriter 
 Sabine Thümmler (* 1956), deutsche Kunsthistorikerin und Museumsleiterin

Siehe auch:
 Tümmler
 Thümler
 Dümmler